59-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся в испанском городе Пальма-де-Мальорке. Гонка протяжённостью 56,2 километра состоялась 24 октября 1992 года в рамках Мирового шоссейного кубка UCI 1992. Победу одержал бельгийский велогонщик Йохан Брюнель.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1992 на FirstCycling
 
 
  

1992 год в велоспорте
Спорт в Испании в 1992 году
Октябрь 1992 года